Torij
Thorn (slovo)